Pyton ziemny (Calabaria reinhardtii) – gatunek węża, jedyny przedstawiciel rodziny Calabariidae.

Przypisy 

Łuskonośne Afryki
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1848 roku